Morniko ima više značenja:
 Morniko (Leko)
 Morniko (Pavija)